John Doran ist der Name folgender Personen:

* John Doran (Schriftsteller) (1807–1878), britischer Publizist und Schriftsteller
 John Doran (Eishockeyspieler) (John Michael Doran; 1910–1975), kanadischer Eishockeyspieler 
 John Doran (Journalist) (* 1970/1971), britischer Musikkritiker und Herausgeber 
 John Doran (Tennisspieler) (* 1978), irischer Tennisspieler